Iseran può riferirsi a:
 Colle dell'Iseran – valico alpino francese delle Alpi Graie
 Massiccio dell'Iseran – gruppo montuoso francese delle Alpi Graie